Натуральне число 750
 750 рік до нашої ери
 750 рік нашої ери